Бруевич — фамилия.
 Бруевич, Виктор Валерьевич (род. 1997) — российский футболист.
 Бруевич, Николай Григорьевич (1896—1987) — советский учёный, генерал-лейтенант инженерно-технической службы.
 Бруевич, Семён Владимирович (1894—1971) — советский гидрохимик, доктор химических наук, профессор.
 Бруевич, Степан Иванович — русский генерал-майор, георгиевский кавалер. См. также 
 Бонч-Бруевич